Brännvinskriget kan syfta på:

Brännvinskrigen – en maktkamp mellan Sveriges största brännvinshandlare 1870–1880
Brännvinskriget (bok) – en bok av K-G Olin om spritsmuggling i Österbotten utgiven 2012